Santullo puede referirse a:
 Fernando Santullo (1968 - ), músico uruguayo.
 Laura Santullo (1970 - ), escritora, guionista y actriz uruguaya. 
 Maruja Santullo (1922 - 1995), actriz uruguaya.
 Rodolfo Santullo (1979 - ), escritor uruguayo-mexicano.